

Geografia 
 Iglesias – comune italiano situato nella provincia del Sulcis Iglesiente in Sardegna.
 Iglesias – comune spagnolo situato nella provincia di Burgos nella comunità autonoma di Castiglia e León.

Persone 
 Alberto Iglesias – compositore spagnolo
 Enrique Iglesias – cantante ed attore spagnolo, figlio di Julio Iglesias
 Enrique V. Iglesias – economista e politico spagnolo naturalizzato uruguaiano
 Ignacio Iglesias – politico e antifascista spagnolo
 Iván Iglesias – ex calciatore spagnolo
 Jesús Iglesias – pilota automobilistico argentino
 José Iglesias – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Juan Iglesias – calciatore spagnolo
 Julio Iglesias – cantante ed ex calciatore spagnolo
 Madalena Iglésias – cantante ed attrice portoghese
 María Antonia Iglesias – giornalista spagnola
 Miguel Iglesias – politico e militare peruviano
 Miquel Àngel Iglesias – ex ciclista su strada spagnolo
 Óscar Iglesias Lamas – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Pablo Iglesias Posse – politico e sindacalista spagnolo
 Pablo Iglesias Turrión – politico spagnolo, fondatore di Podemos
 Rafael Iglesias – pugile argentino
 Ramón Iglesias i Navarri – vescovo cattolico spagnolo
 Roniel Iglesias – pugile cubano
 Triana Iglesias – modella norvegese
 Walter Iglesias – calciatore argentino

Sport
 Football Club Monteponi Iglesias – squadra di calcio di Iglesias

Pagine correlate 
Iglesia

Altri progetti